

Новоцілинна сільська рада — сільське поселення, Кочковський район, Новосибірська область
 Новоцілинна сільська рада — сільське поселення, Ключівський район, Алтайський край